Non è un film è un album della cantante italiana Gerardina Trovato, pubblicato su etichetta Sugar nel 1994.

Prodotto da Celso Valli, l'album contiene, oltre alla canzone omonima presentata al 44º Festival di Sanremo, contiene fra l'altro Vivere, cantata con Andrea Bocelli, e Insieme senza parole.

L'album, come il precedente intitolato Gerardina Trovato, è un successo: ottiene il disco di platino.

Tracce 
 Non è un film
 Chissà se si muore davvero
 Dentro una scatola a colori
 Sono le tre
 Se fossi un uomo
 Vivere (con Andrea Bocelli)
 Angeli a metà
 Elisa
 Insieme senza parole
 E mi ripeti domani
 Non è un film [reprise]

Formazione 
 Gerardina Trovato – voce
 Roberto Drovandi – basso
 Paolo Gianolio – chitarra, basso
 Luca Bignardi – programmazione
 Sandro Comini – percussioni
 Angelo Anastasio – chitarra acustica
 Celso Valli – tastiera, pianoforte, fisarmonica
 Alfredo Golino – batteria
 Luca Orioli – tastiera, programmazione, pianoforte, organo Hammond, sintetizzatore
 James Thompson – sax
 Emanuela Cortesi, Aida Cooper, Luca Jurman – cori

Classifiche

Classifiche settimanali

Note

Collegamenti esterni